|-
|(3101) Гольдбергер (Goldberger) || 1978 GB || 11 апреля 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, G. Grueff, J. V. Wall
|-
|(3102) Крок (Krok) || 1981 QA || 21 августа 1981 || Клеть || Л. Брожек
|-
|(3103) Эгер (Eger) || 1982 BB || 20 января 1982 || Матра || M. Lovas
|-
|(3104) Дюрер (Dürer) || 1982 BB1 || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3105) Штумпфф (Stumpff) || A907 PB || 8 августа 1907 || Хайдельберг || Август Копфф
|-
|(3106) Морабито (Morabito) || 1981 EE || 9 марта 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3107) Weaver || 1981 JG2 || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3108) Любовь (Lyubov) || 1972 QM || 18 августа 1972 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3109) Махин (Machin) || 1974 DC || 19 февраля 1974 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
|(3110) Wagman || 1975 SC || 28 сентября 1975 || Андерсон-Меса || Генри Джиклас
|-
|(3111) Misuzu || 1977 DX8 || 19 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
|(3112) Велимир (Velimir) || 1977 QC5 || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3113) Чижевский (Chizhevskij) || 1978 RO || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3114) Ercilla || 1980 FB12 || 19 марта 1980 || Cerro El Roble || - 
|-
|(3115) Baily || 1981 PL || 3 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3116) Goodricke || 1983 CF || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3117) Niepce || 1983 CM1 || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3118) Claytonsmith || 1974 OD || 19 июля 1974 || Сан-Хуан || -
|-
|(3119) Добронравин (Dobronravin) || 1972 YX || 30 декабря 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3120) Данграния (Dangrania) || 1979 RZ || 14 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3121) Таминес (Tamines) || 1981 EV || 2 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(3122) Флоренс (Florence) || 1981 ET3 || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3123) Данхэм (Dunham) || 1981 QF2 || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3124) Канзас (Kansas) || 1981 VB || 3 ноября 1981 || Китт-Пик || Толен, Дэвид Джеймс
|-
|(3125) Hay || 1982 BJ1 || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3126) Давыдов (Davydov) || 1969 TP1 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3127) Багратион (Bagration) || 1973 ST4 || 27 сентября 1973 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3128) Обручев (Obruchev) || 1979 FJ2 || 23 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3129) Bonestell || 1979 MK2 || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(3130) Гиллары (Hillary) || 1981 YO || 20 декабря 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3131) Mason-Dixon || 1982 BM1 || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3132) Ландграф (Landgraf) || 1940 WL || 29 ноября 1940 || Турку || Лийси Отерма
|-
|(3133) Сендай (Sendai) || A907 TC || 4 октября 1907 || Хайдельберг || Август Копфф
|-
|(3134) Костинский (Kostinsky) || A921 VA || 5 ноября 1921 || Крым (Симеиз) || Белявский С.И.
|-
|(3135) Lauer || 1981 EC9 || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3136) Anshan || 1981 WD4 || 18 ноября 1981 || Нанкин || -
|-
|(3137) Горки (Horky) || 1982 SM1 || 16 сентября 1982 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3138) Ciney || 1980 KL || 22 мая 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3139) Шаньтоу (Shantou) || 1980 VL1 || 11 ноября 1980 || Нанкин || -
|-
|(3140) Stellafane || 1983 AO || 9 января 1983 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3141) Бухар (Buchar) || 1984 RH || 2 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3142) Килопи (Kilopi) || 1937 AC || 9 января 1937 || Ницца || Андре Патри
|-
|(3143) Genecampbell || 1980 UA || 31 октября 1980 || Гарвард || -
|-
|(3144) Brosche || 1931 TY1 || 10 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3145) Walter Adams || 1955 RY || 14 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(3146) Dato || 1972 KG || 17 мая 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3147) Саманта (Samantha) || 1976 YU3 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л.И.
|-
|(3148) Гречко (Grechko) || 1979 SA12 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н.С.
|-
|(3149) Окуджава (Okudzhava) || 1981 SH || 22 сентября 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3150) Tosa || 1983 CB || 11 февраля 1983 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3151) Talbot || 1983 HF || 18 апреля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3152) Jones || 1983 LF || 7 июня 1983 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
|(3153) Линкольн (Lincoln) || 1984 SH3 || 28 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3154) Грант (Grant) || 1984 SO3 || 28 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3155) Lee || 1984 SP3 || 28 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3156) Ellington || 1953 EE || 15 марта 1953 || Уккел || Альфред Шмит
|-
|(3157) Новиков (Novikov) || 1973 SX3 || 25 сентября 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3158) Анга (Anga) || 1976 SU2 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3159) Прокофьев (Prokofʹev) || 1976 US2 || 26 октября 1976 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3160) Angerhofer || 1980 LE || 14 июня 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3161) Beadell || 1980 TB5 || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3162) Ностальгия (Nostalgia) || 1980 YH || 16 декабря 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3163) Рэнди (Randi) || 1981 QM || 28 августа 1981 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
|(3164) Prast || 6562 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
|(3165) Микава (Mikawa) || 1984 QE || 31 августа 1984 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
|(3166) Клондайк (Klondike) || 1940 FG || 30 марта 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
|(3167) Бэбкок (Babcock) || 1955 RS || 13 сентября 1955 || Бруклин || IAP
|-
|(3168) Ломницкий Штит (Lomnický Štít) || 1980 XM || 1 декабря 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3169) Ostro || 1981 LA || 4 июня 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3170) Dzhanibekov || 1979 SS11 || 24 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3171) Wangshouguan || 1979 WO || 19 ноября 1979 || Нанкин || -
|-
|(3172) Hirst || 1981 WW || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3173) Макнот (McNaught) || 1981 WY || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3174) Alcock || 1984 UV || 26 октября 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3175) Netto || 1979 YP || 16 декабря 1979 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, E. R. Netto
|-
|(3176) Paolicchi || 1980 VR1 || 13 ноября 1980 || Матра || Z. Knežević
|-
|(3177) Chillicothe || 1934 AK || 8 января 1934 || Флагстафф || Генри Джиклас
|-
|(3178) Yoshitsune || 1984 WA || 21 ноября 1984 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
|(3179) Берути (Beruti) || 1962 FA || 31 марта 1962 || Ла-Плата || Ла-Плата
|-
|(3180) Морган (Morgan) || 1962 RO || 7 сентября 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(3181) Ахнерт (Ahnert) || 1964 EC || 8 марта 1964 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3182) Шиманто (Shimanto) || 1984 WC || 27 ноября 1984 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3183) Franzkaiser || 1949 PP || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3184) Raab || 1949 QC || 22 августа 1949 || Йоханнесбург || Эрнест Джонсон
|-
|(3185) Clintford || 1953 VY1 || 11 ноября 1953 || Бруклин || IAP
|-
|(3186) Manuilova || 1973 SD3 || 22 сентября 1973 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3187) Dalian || 1977 TO3 || 10 октября 1977 || Нанкин || -
|-
|(3188) Jekabsons || 1978 OM || 28 июля 1978 || Перт || -
|-
|(3189) Пенза (Penza) || 1978 RF6 || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3190) Aposhanskij || 1978 SR6 || 26 сентября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3191) Сванетия (Svanetia) || 1979 SX9 || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3192) A'Hearn || 1982 BY1 || 30 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3193) Эллиот (Elliot) || 1982 DJ || 20 февраля 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3194) Dorsey || 1982 KD1 || 27 мая 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3195) Федченко (Fedchenko) || 1978 PT2 || 8 августа 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3196) Маклай (Maklaj) || 1978 RY || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3197) Вейсман (Weissman) || 1981 AD || 1 января 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3198) Валлония (Wallonia) || 1981 YH1 || 30 декабря 1981 || Верхний Прованс || F. Dossin
|-
|(3199) Нефертити (Nefertiti) || 1982 RA || 13 сентября 1982 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3200) Фаэтон (Phaethon) || 1983 TB || 11 октября 1983 || IRAS || -
|}